Кальсадилья-де-Тера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 27 км². Население — 410 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de Olleros de Tera dedicada a toda su gente
 Fotos de Olleros de Tera
 Embalse de Nª Sª del Agavanzal

Муниципалитеты Саморы